Pera ima više značenja:
 Pera, La Spezia
 Pera, Massa-Carrara
 Pera, Rieti
 Pera, Trento